Симаново — опустевшая деревня в Себежском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения Себежское. Фактически урочище. Фактически урочище.

География 
Находится на юго-западе региона, в северной части района вблизи озера Сляновское.

Уличная сеть не развита.

История 
В XIX веке земли поселения Симонова входили в состав Псковской губернии.

В 1941—1944 гг. местность находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии.

До 1995 года деревня входила в Томсинский сельсовет. Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости и деревня стала частью Томсинской волости.

Законом Псковской области от 3 июня 2010 года Томсинская волость была упразднена и путём объединения с Глембочинской, Долосчанской, Дубровской и Лавровской волостями к 1 июля 2010 года было образовано новое муниципальное образование «Себежское», куда и была включена деревня Симаново.

Население

Инфраструктура 
Было личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочным дорогам.

Примечания

Ссылки 
  Симаново на Викимапии

 Населённые пункты Себежского района